Der Kanton Masseube war bis 2015 ein französischer Wahlkreis in der Region Midi-Pyrénées. Er lag im Arrondissement Mirande und im Départements Département Gers. Hauptort war Masseube.

Der 24 Gemeinden umfassende Kanton war 238,87 km² groß und hatte 4827 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden 

Masseube
Aufgelöst 2015